Polijsten (bewerking), het proces waardoor het oppervlak van een materiaal glad gemaakt wordt
Elektrolytisch polijsten, een elektrochemisch proces om een oppervlak glad te maken
 Polijsten (rijst), het polijsten van rijst